Termier se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Geneviève Termier
 Henri Termier